Борис Сергеевич Попов (р. 28 мая 1930) — главный военный прокурор Советского Союза, генерал-лейтенант юстиции.

Биография 
Родился в семье колхозного кузнеца, в 1942 погибшего на фронтах Великой Отечественной войны. Окончил Московский юридический институт, прошёл путь от следователя военной прокуратуры гарнизона до 1-го заместителя главного военного прокурора, члена коллегии прокуратуры СССР, возглавлял военные прокуратуры Тихоокеанского флота и Группы советских войск в Германии. С 1986 по 1989 являлся главным военным прокурором СССР, выступал государственным обвинителем на важнейших судебных процессах, например на суде над генерал-майором ГРУ Д. Ф. Поляковым. В 1990 вышел на пенсию, и продолжил службу праву в качестве учёного, став сотрудником НИИ Генеральной прокуратуры. Разработал научно-методическое пособие для военных прокуроров и следователей. Написал книгу воспоминаний «На службе в военной прокуратуре».

Литература 
 Фоторепродукция. - [Б.м.] : Воениздат Министерства обороны Союза ССР.

Примечания

Ссылки 
 На службе закону 
 В расследовании гибели АПЛ "Комсомолец" открылся неожиданный поворот 

Выпускники Московского юридического института
Делегаты XXVII съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС